Ортіс () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Анхеліка Марія (1944, повне ім'я Анхеліка Марія Хартман Ортіс) — мексиканська співачка, акторка та телеведуча.
 Анхель Антоніо Ортіс (1977) — парагвайський футболіст.
 Верджил Ортіс (1998) — американський боксер.
 Віктор Ортіс (1987) — американський боксер.
 Віллінгтон Ортіс (1952) — колишній колумбійський футболіст.
 Ігнасіо Ортіс (1987) — аргентинський хокеїст на траві, олімпійський чемпіон 2016 року.
 Ідаліс Ортіс (1989) — кубинська дзюдоїстка.
 Іньїго Ортіс де Ретес — іспанський мореплавець XVI століття.
 Мануель Антоніо Ортіс — голова Тимчасової Хунти Парагваю у 1840—1841 роках.
 Мануель Торрібіо Ортіс (1984) — іспанський футболіст.
 Матільде Ортіс (1990) — іспанська ватерполістка.
 Міхаель Перес Ортіс (1993) — мексиканський футболіст.
 Нестор Ортіс (1968) — колумбійський футболіст.
 Оскар Альберто Ортіс (1953) — колишній аргентинський футболіст, півзахисник, чемпіон світу 1978 року.
 Роберто Марселіно Ортіс (1886—1942) — президент Аргентини у 1938—1942 роках.
 Татьяна Ортіс (1984) — мексиканська стрибунка у воду.
 Тіто Ортіс (1975) — американський боєць змішаних єдиноборств.
 Феліпе Ортіс (1977) — іспанський футболіст.
 Флоренсія Ортіс — аргентинська акторка
 Хосе Марія Мело-і-Ортіс — президент Республіки Нова Гранада
 Хосе Ортіс Берналь (1977) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хуанма Ортіс (1982) — іспанський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Летиція (королева Іспанії) (уроджена Летиція Ортіс Рокасолано) — королева Іспанії, дружина Філіпа VI.
 Мануель Рівера-Ортіс (1968) — американський документальний фотограф пуерториканського походження.

Іспанські прізвища